ND Triglav is een Sloveense voetbalclub uit Kranj.

De club werd in 1920 opgericht als Zivila Naklo Kranj. In 1997 wordt de naam gewijzigd in Zivila Triglav Kranj en in 2003 in Supernova Triglav Kranj. In 2007 wordt de huidige naam aangenomen waarbij het eerste team NK Triglav Gorenjska Kranj genoemd wordt.

De club speelde tussen 1993 en 1995 voor het eerst op het hoogste niveau. In de seizoenen 1998/99 en 2001/02 bereikte de club wederom het hoogste niveau maar degradeerde direct weer. Ook in 2010 promoveerde de club naar de SI Mobil Vodafone Liga, om in 2014 weer te degraderen. In 2017 promoveerde de club na het behalen van de derde titel op het tweede niveau. In 2020 degradeerde de club.

In het bekertoernooi behaalde Triglav tweemaal de kwartfinale: in 1993 en 2010.

Erelijst
'''2. slovenska nogometna liga
 1998, 2001, 2017

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

Externe link
 Officiële Site

Triglav, ND